77-й чемпионат Италии прошёл в Козенце с 29 ноября по 2 декабря 2017 года.

 Категория: 10-я (средний рейтинг: 2488).
 Контроль времени: 100 минут на первые 40 ходов, потом 50 минут на последующие 20 ходов с добавлением 30 секунд за каждый сделанный ход.

В чемпионате победил семнадцатилетний Лука Морони.

Таблица

Ссылки 
 

Чемпионаты Италии по шахматам
2017 год в шахматах
Ноябрь 2017 года
Декабрь 2017 года
Спорт в Италии в 2017 году
Спортивные соревнования в Калабрии